Smithburg ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smithburg (Mississippi)
 Smithburg (New Jersey)
 Smithburg (West Virginia)